Radula (tarka) – chitynowy fałd na dnie gardzieli mięczaków
 Radula – rodzaj wątrobowców
 Radula – wyspa w Chorwacji

Przypisy